Фынтына Албэ () — село в Единецком районе Молдавии. Наряду с селом Паркова входит в состав коммуны Паркова.

География 
Село расположено на высоте 183 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Фынтына Албэ проживает 806 человек (397 мужчин, 409 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Единецкого района